Fritz Behrens ist der Name folgender Personen:

* Fritz Behrens (* 1948), deutscher Politiker (SPD)
 Fritz Behrens (1836–1920), deutscher Industrieller und Philanthrop, siehe Friedrich Eduard Behrens
 Fritz Behrens (1909–1980), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, siehe Friedrich Behrens

Fritz Behrens steht für:
 Fritz Behrens (Schiff, 1981), deutscher Seenotrettungskreuzer 
 Fritz-Behrens-Stiftung, deutsche Stiftung

Siehe auch:
 Friedrich Behrens (Begriffsklärung)